Модолешти има више значења:

 Модолешти (Видра), насеље у округу Алба у Румунији
 Модолешти (Интрегалде), насеље у округу Алба у Румунији